Galatoti – abitanti di Galati Marina
Galatoti – abitanti di Galati Superiore